Molekulska formula -{C21H20O10}- se može odnositi na:

 Afzelin
 Apigetrin
 Genistin
 Izoviteksin
 Soforikozid
 Tetuin
 Viteksin